Кор може да се односи на:
 Кор (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Кор (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Капа опиоидни рецептор, -{GPCR}-